Oakdale kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Oakdale (ort i Australien), New South Wales, Wollondilly,

USA 

 Oakdale, Illinois, Washington County, 
 Oakdale, Louisiana, ort, Allen Parish, 
 Oakdale (flygplats), Louisiana, 
 Oakdale, Tennessee, Morgan County, 
 Oakdale, Minnesota, Washington County, 
 Oakdale, Nebraska, Antelope County, 
 Oakdale, New York, Columbia County, 
 Oakdale, New York, Suffolk County, 
 Oakdale, Pennsylvania, Allegheny County, 
 Oakdale, Pennsylvania, Luzerne County, 
 Oakdale, Wisconsin, Monroe County, 
 Oakdale, Kalifornien, ort, Stanislaus County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar